Shimomura bezeichnet:
 ein Dorf (mura) in der Präfektur Toyama: Shimo (Toyama) (heute: Imizu)
 ein Lehen in der Provinz Mutsu (später Provinz Iwashiro): Shimomura (Mutsu)
 ein Lehen in der Provinz Noto: Shimomura (Noto)

Shimomura ist der Familienname folgender Personen:

 Eiji Shimomura (* 1959), japanischer Volleyballspieler
 Hakubun Shimomura (* 1954), japanischer Politiker
 Shimomura Kanzan (1873–1930), japanischer Maler
 Shimomura Kōtarō (1861–1937), japanischer Chemiker
 Osamu Shimomura (1928–2018), japanischer Biochemiker und Nobelpreisträger
 Roger Shimomura (* 1939), japanisch-amerikanischer Künstler und Hochschullehrer
 Setsuhiro Shimomura, Präsident von Mitsubishi Electric
 Shimomura Sadamu (1887–1968), japanischer General und Politiker
 Tōmi Shimomura (* 1980), japanisch-österreichischer Fußballspieler
 Tsutomu Shimomura (* 1964), japanisch-amerikanischer Physiker und Sicherheitsexperte
 Umeko Shimomura († 2012), japanische Dichterin
 Yōko Shimomura (* 1967), japanische Komponistin
 Yukio Shimomura (* 1932), japanischer Fußballspieler
 Yūta Shimomura (* 1990), japanischer Fußballspieler